Уи́льям Бе́нджамин Ка́рпентер (; 1813—1885) — английский естествоиспытатель, медик, зоолог и физиолог, сыгравший немалую роль в становлении Лондонского университета.

Биография 
Родился 29 октября 1813 года в городе Эксетере. Старший сын унитарианского пастора Ланта Карпентера.

Учился сначала в Бристоле, затем изучал медицину в Лондонском и Эдинбургском университетах.

С 1839 года работал врачом в Эксетере, а в 1843 году переселился в столицу Британской империи. С 1847 года был экзаменатором по физиологии и сравнительной анатомии при Лондонском университете.

С 1849 по 1856 год работал профессором судебной медицины в Университетском колледже Лондона. В этот период была опубликована одна из наиболее известных работ Карпентера «Употребление алкогольных напитков и злоупотребление ими» (), где учёный одним из первых высказал убеждение, что алкоголизм — это болезнь.

В 1856 году Карпентер занял влиятельное место регистратора в Лондонском университете, которое занимал более двадцати лет, вплоть до 1878 года.

За ряд научных работ в «Transactions of the Royal Society» учёный в 1861 году был удостоен большой Королевской медали Лондонского королевского общества.

В 1868, 1869 и 1870 годах вместе с Чарлзом Уайвиллом Томсоном руководил экспедициями судов «Lightning» и «Porcupine», снаряжённых английским правительством по представлению Королевского общества для исследования глубин океана. Исследования эти окончательно установили факт, что глубины океана не только не лишены животной жизни, но представляют богатую и своеобразную фауну; вместе с тем было получено множество данных по физической географии моря, так как во время этих экспедиций впервые был применен термометр, приспособленный для глубоководных исследований. Результаты этих исследований помещались в «Transactions» Королевского общества, а затем были изложены и в широкой печати.

В последние годы жизни принимал участие в научной полемике против английских спиритуалистов.

Уже после смерти учёного был издан сборник его трудов «Природа и человек. Очерки научные и философские» (; Лондон, 1888).

Избранная библиография 
 «Principles of general and comparative physiology» (1839, 9-е изд. в 1854),
 «Principles of human physiology» (1844, 9 изд. в 1881),
 «Principles of comparative physiology» (1853),
 «Principles of general physiology» (1854),
 «On the use and abuse of alcoholic liquors» (1850),
 «The microscope and its revelations» (1656, 6 изд. 1881)
 «Mesmerism and Spiritualism historically considered» (Лондон, 1877).

Примечания 

Выпускники Лондонского университета
Преподаватели Университетского колледжа Лондона
Преподаватели Лондонского университета
Члены Лондонского королевского общества
Члены Баварской академии наук
Естествоиспытатели Великобритании
Медики по алфавиту
Медики Великобритании
Медики XIX века
Физиологи по алфавиту
Физиологи Великобритании
Зоологи Великобритании
Награждённые Королевской медалью
Похороненные на Хайгейтском кладбище
Члены-корреспонденты Французской академии наук
Президенты Королевского микроскопического общества
Президенты Британской научной ассоциации